Johann Richter – astronomo e matematico tedesco
Johann Richter – calciatore austriaco

Pagine correlate 
Johan Richter